Renzler ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Renzler (* 1969), italienische Skibergsteigerin aus Südtirol
 Helmuth Renzler (* 1953), italienischer Politiker aus Südtirol
 Paula Renzler (* 2005), italienische Schauspielerin